Paian (dorisches Griechisch ), Paion (ionisches Griechisch ), Paon (aiolisches Griechisch ) oder Paieon (episch ), lateinisch Paean oder Paeon, deutsch Päan oder Päon ist in der griechischen Mythologie:
 Paian (Gott), ein Heilgott der griechischen Mythologie
 Paian (Beiname), eine Epiklese verschiedener griechischer Gottheiten
 Paion (Paionien), der eponyme Heros der Paionier
 Paion (Sohn des Antilochos)
 Paion (Vater der Phanosyra)
 Paion (Vater des Aristaios)

In der antiken Geographie:
 Paion (Thrakien), Stadt in Thrakien
 Paos, eine Stadt in Arkadien

Weitere Bedeutungen:
 Paian (Lied), eine altgriechische Liedgattung
 Paion (Unternehmen), ein Aachener Pharmazieunternehmen
 Päon (Verslehre), ein Versfuß in der antiken Dichtung
 Paean (Ballett), ein Ballett von Tatjana Gsovsky

Siehe auch
 Paeonia, die einzige Pflanzengattung der Familie der Pfingstrosengewächse